Voici la liste des planètes mineures numérotés de 421001 à 422000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 421001 à 422000

421001-421100

421101-421200

421201-421300

421301-421400

421401-421500

421501-421600

421601-421700

421701-421800

421801-421900

421901-422000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000